«Камилла Клодель, 1915» () — французский драматический фильм автора сценария и режиссёра Брюно Дюмона. Фильм вошёл в основную конкурсную программу шестьдесят третьего Международного кинофестиваля в Берлине. В российский прокат лента вышла 11 июля 2013 года.

Сюжет 
В фильме рассматривается связь известного скульптора Камиллы Клодель с другим известным французским скульптором Огюстом Роденом. Отслеживается развитие их романтических отношений с 1880-х годов, в частности разрыв, который Камилла тяжело переживала. Показано, как у девушки начинаются психические расстройства: ей кажется, что её повсюду преследуют завистники. В результате она попадает в психиатрическую лечебницу на юге Франции.

В ролях 
 Жюльет Бинош — Камилла Клодель
 Жан-Люк Венсан — Поль Клодель
 Робер Леруа — врач
 Эмманюэль Кауфман — священник
 Марион Келлер — мадемуазель Бланк
 Армель Леруа-Роллан — медсестра

См. также 
 Камилла Клодель (фильм)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Исторические фильмы Франции
Фильмы-биографии о деятелях искусства
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-участники 63-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы Франции 2013 года
Фильмы Брюно Дюмона
Фильмы-биографии о художниках
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы о Камилле Клодель
Фильмы об Огюсте Родене